Кара — суворе покарання, відплата за що-небудь.
 Кара — одна із назв українського та польського шляхетського герба

Топоніми 
 Кара — село у Лакському районі Дагестану.
 Кара — річка в Забайкаллі, притока Шилки, локація колишньої сумнозвісної Карійської каторги, що забрала життя безлічі політичних в’язнів, у тому числі й українського роду.
 Кара — річка на півночі Росії, протікає по території Ненецького і Ямало-Ненецького автономних округів і Республіки Комі.
 Кара — гора (3145 м) у хребті Королеви Єлизавети в Трансантарктичних горах (Антарктида).
 Кара — гори в Омані.
 Кара-Богаз-Гол — затока (озеро) в Каспійському морі, на заході Туркменістану.
 Кара-Даг —  гірський масив (576 м) в Кримських горах, стародавній згаслий вулкан (Україна).
 Кара-Бурун — з кримськотатарської мови «чорний мис» або «чорна вершина». Таку назву носять численні гірські вершини і миси Криму.
 Кара-Тепе — гора в Криму.
 Кара-Узеньчик — річка в Криму.
 Кара-Кішла — ущелина в Криму.
 Каратау (значення)
 Кара-Оба (значення)
 Кара-Коба (значення)

Персоналії 
Прізвище:
 Кара Юрій Вікторович (1954) — російський кінорежисер, сценарист і продюсер українського походження.

Ім'я:
 Кара Блек (1979) — зімбабвійська тенісистка.
 Кара Делевінь (1992) — англійська акторка, співачка і колишня супермодель.
 Кара Джі (1983) — канадська акторка.
 Кара Караєв (1918–1982) — азербайджанський радянський композитор.

Див. також 
 Каракуми
 Каратау
 Каратель
 Покарання
 Kara
 Карри

Примітки

Посилання 
Кара  //